

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Wolverhampton: 2008-2009

Collegamenti esterni
 
 

Calciatori inglesi